Typ 56 (auch Type 56 oder Typ LVI) steht für
 verschiedene Fahrzeuge:
 Bugatti Typ 56, ein Elektromobil von Bugatti (1931)
 Lotus 56, ein allradangetriebener Gasturbinen-Rennwagen von Lotus (1968)
 Peugeot Typ 56, ein frühes Automodell des Automobilherstellers Peugeot (1903)
 Sietas Typ 56, Containerschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 56, die erste Generation des Mittelklassewagens Renault Laguna I
 verschiedene chinesische Waffen:
 Typ 56, eine in China gefertigte Ausführung der 85-mm-Kanone D-44
 Typ 56, eine in China gefertigte Ausführung des Flugabwehrgeschützes ZPU-4
 Typ 56 (Sturmgewehr), ein Sturmgewehr des chinesischen Waffenherstellers Norinco
 leichtes Maschinengewehr Typ 56, ein chinesischer Lizenzbau des RPD (Maschinengewehr)